Die Valencia Open 500 2012 waren ein Tennis­turnier, welches vom 21. bis zum 28. Oktober 2012 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Basel die Swiss Indoors Basel gespielt, die genau wie die Valencia Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Marcel Granollers, er schied jedoch im Viertelfinale aus. Das diesjährige Finale gewann der Lokalmatador David Ferrer gegen Oleksandr Dolhopolow in drei Sätzen mit 6:1, 3:6 und 6:4. Damit sicherte sich Ferrer den sechsten Turniersieg im laufenden Jahr, wodurch er mit Roger Federer gleichzog, der seinerseits das Finale beim Turnier in Basel verlor. Im Doppel waren die Brüder Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, sie traten in diesem Jahr aber nicht mehr an. Im diesjährigen Finale siegten Alexander Peya und Bruno Soares gegen die einheimischen Spieler David Marrero und Fernando Verdasco. Es war dies der dritte gemeinsame Titel des Duos, für Peya war es der vierte in der laufenden Saison, für Soares bereits der fünfte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Valencia Open 500 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation für den auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Valencia